Distretto di Long, distretto del Laos
 Distretto di Long, distretto della Thailandia